Liferay Portal — программный продукт, представляющий собой корпоративный портал, то есть решение, предназначенное для централизованного доступа к нескольким различным корпоративным приложениям в одном месте. Liferay иногда описывается как система управления содержимым (CMS) или платформу для веб-приложений. Написан на языке Java и распространяется под двумя видами лицензий, свободной и проприетарной, используя бизнес-модель двойного лицензирования.

Liferay Portal позволяет пользователям настроить общий доступ к разным приложениям через один-единственный сайт. Это реализуется с помощью функциональных модулей, называемых портлетами .  Liferay поддерживает разработку портлетов на нескольких языках программирования, включая Ruby и PHP .

Хотя Liferay предлагает сложный программный интерфейс для разработчиков, но для его установки и базового администрирования навыки программирования не требуются. Liferay Portal разработан на Java и работает на любой вычислительной платформе в среде Java Runtime Environment и сервере приложений. Liferay доступен в комплекте с сервером приложений Apache Tomcat .

Примечания

Литература 
 Книги

2008
  
 
2009
  
2011
 
 
2012
 
2013
 

 

 
 Статьи

 

Свободные программы для бизнеса
Кроссплатформенное программное обеспечение